Das Players Tour Championship 2011/12 – Event 3 war ein Snooker-Turnier, das vom 17. bis 21. August 2011 in Sheffield ausgetragen wurde.

Im Finale setzte sich Ben Woollaston mit 4:2 gegen Graeme Dott durch und gewann damit das erste Ranglistenturnier seiner Karriere.

Sämtliche Spiele wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

Vorrunde

Vorrunde 1

Vorrunde 2

Vorrunde 3

Endrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks

Weblinks 
  (auf worldsnooker.com; PDF; 148 kB)
  (auf worldsnooker.com; PDF; 271 kB)
 Ergebnisse (auf snooker.org)

Einzelnachweise 

03
Billardturnier in Sheffield